Venant est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Venant ou Venance est un prénom masculin très peu usité.

Saints des Églises chrétiennes 
Par ordre chronologique du décès présumé :
 Venant de Bourges (), abbé à Bourges en Berry, peut être identique au suivant ; célébré le 11 octobre. 
 Venant de Tours (), abbé de Saint-Martin-de-Tours ; célébré localement le 13 octobre.
 Venant de Viviers († 535 ou 544), ou Venance, dixième évêque de Viviers et du Vivarais (actuelle Ardèche), assista aux conciles régionaux d'Épaone et de Clermont ; célébré le 12 août par les catholiques, et le 5 août par les orthodoxes.
 Venant (), évêque en Italie ; célébré le 14 octobre.
 Venance Fortunat (° vers 530 - † 609), en latin Venantius Honorius Clementianus Fortunat, poète chrétien, évêque de Poitiers.
 Venant (ermite) († 800), prêtre et ermite, père spirituel de sainte Gisèle, assassiné par des brigands ; célébré le 21 mai.
  ?

Cours d'eau 
Le Venant est une rivière d'Auvergne.

Références

Articles connexes 
 
 , nom latin de Venant